Ельфо́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на північ від Парижа, 60 км на захід від Лілля, 60 км на північний захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 610 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1535,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Ельфо на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ельфо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале
 Купол Ельфо

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале